Andrzej Fonfara (ur. 1939), polski hokeista, olimpijczyk
 Andrzej Fonfara (ur. 1987), polski bokser, aktualny mistrz świata IBO w wadze półciężkiej
 Grzegorz Fonfara (ur. 1983), polski piłkarz grający na pozycji obrońcy w GKS-ie Katowice
 Kazimierz Fonfara (ur. 1938), duchowny polskokatolicki
 Roman Fonfara (ur. 1985),  polski hokeista, zawodnik GKS Katowice
 Sebastian Fonfara (ur. 1979), polski hokeista
 Wiktor Fonfara (ur. 1948), polski generał